Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

282e régiment d'infanterie
282e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires